Gregg se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Robert E. Gregg
 Katherine B. Gregg